Laurenz steht für:
 Gebrüder Laurenz, deutsches Textilunternehmen
 Laurenz V., österreichisches Rebsortenprojekt

Laurenz ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrud Bürgers-Laurenz (1874–1959), deutsche Malerin
 Hermann Laurenz (1836–1895), deutscher Textilindustrieller

 Karl Laurenz (1905–1955), deutscher Agent
 Michael Laurenz (* 1978), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Pedro Laurenz (1902–1972), argentinischer Musiker

Siehe auch:
 Laurent
 Lawrenz